Съюз на българите може да се отнася за:
 Съюз на българите, фашистка организация от 20-те години на XX век
 Съюз на българите в Банат Румъния
 Демократичен съюз на българите, в Сърбия
 Съюз на българите в Грузия „Възраждане“
 Съюз на българите в Кипър